Won in the Clouds – cortometraggio del 1914 diretto da Otis Turner
Won in the Clouds – film del 1928 diretto da Bruce Mitchell